Каннингтон () — английская фамилия.
 Каннингтон, Мод — британский археолог начала XX века.
 Каннингтон, Уильям — британский археолог начала XIX века.